Virtanen, in veralteter Rechtschreibung Wirtanen, ist ein finnischer Familienname. 

Er setzt sich aus dem Wort virta, „Fluss, Strom“ und den Namenssuffix -nen zusammen. Mit 23.186 Namensträgern (Stand: März 2014) ist er knapp hinter Korhonen der zweithäufigste Familienname in Finnland.

Namensträger 
 Artturi Ilmari Virtanen (1895–1973), finnischer Biochemiker

 Jake Virtanen (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler

Kaarlo Virtanen (1921–2006), finnischer Mathematiker
 Lauri Virtanen (1904–1982), finnischer Langstreckenläufer
 Miko Virtanen (* 1999), finnischer Fußballspieler
 Otso Virtanen (* 1994), finnischer Fußballspieler
 Otto Virtanen (* 2001), finnischer Tennisspieler
 Reima Virtanen (* 1947), finnischer Boxer
 Sannakaisa Virtanen (* 1960), finnische Materialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Valtter Virtanen (* 1987), finnischer Eiskunstläufer
 Veltto Virtanen (* 1951), finnischer Rockmusiker und Politiker

Siehe auch 
 (1449) Virtanen, Asteroid des Hauptgürtels
 Virtanen (Mondkrater), Krater auf dem Erdmond

Einzelnachweise 

Familienname
Finnischer Personenname